Varjas László (?–?) atléta
 Varjas László (2000–) labdarúgó
 Varjas László (1937–2018) entomológus, a mezőgazdasági tudomány doktora

Jegyzetek